Petrowe (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Osten der Oblast Kirowohrad im Zentrum der Ukraine mit 8.200 Einwohnern (1. April 2013) und ist administratives Zentrum und größte Ortschaft des gleichnamigen Rajons.

Geographie

Geographische Lage 
Petrowe befindet sich im Steppengebiet des sogenannten "Wilden Feldes" am Ufer des zum Iskriwka-Stausee angestauten Inhulez, einem Nebenfluss des Dnepr.

Die nächstgelegenen Städte sind Schowti Wody, 21 km östlich, Oleksandrija, 45 km nördlich und Krywyj Rih, 76 km südöstlich der Ortschaft. Der Hauptort der Oblast, Kropywnyzkyj liegt 95 km westlich von Petrowe.

Gemeindegliederung 
Zur Siedlungsratsgemeinde mit insgesamt 8.335 Einwohnern, zählen auch die Dörfer Nowomanujliwka ()  mit 60 Einwohnern, Oleksandrodar () mit 7 Einwohnern und Pokrowka ()  mit 67 Einwohnern (1. April 2013).

Geschichte 
Die Ortschaft wurde entweder im späten 17. Jahrhundert oder in den frühen 1760er Jahren als Kosakendorf gegründet.
Der Ort war vom 8. August 1941 bis zum 21. Oktober 1943 von der deutschen Wehrmacht besetzt.
Seit 1963 hat Petrowe den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Sport 
Der 2013 gegründete Fußballverein Inhulez Petrowe stieg 2016 in die Perscha Liha und 2020 in die Premjer-Liha auf.

Bevölkerungsentwicklung 

Quelle: 1941;
1959–2001;
2013
2016

Weblinks 
Topographische Karte (russisch)
Karte Oblast Kirowohrad mit Petrowe
Zeitung «Трудова слава» der Stadt Petrowe (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kirowohrad
Rajon Petrowe
Ort am Inhulez